Husarenbrunnen bezeichnet folgende Objekte:

 Husarenbrunnen (Albersweiler), Brunnen auf einer Waldexklave von Albersweiler, Landkreis Südliche Weinstraße (Rheinland-Pfalz)
 Husarenbrunnen (Bickendorf), Brunnenanlage in Köln-Bickendorf (Nordrhein-Westfalen)
 Husarenbrunnen (Ebnet), Brunnen auf der Waldgemarkung von Freiburg-Ebnet (Baden-Württemberg)
 Husarenbrunnen (Erlenbach), als Brunnenanlage gefasster Ursprung des Speyerbach-Hauptquellbachs Erlenbach, Landkreis Südwestpfalz (Rheinland-Pfalz)
 Husarenbrunnen (Kürnberg), Brunnenanlage in Schopfheim-Kürnberg (Baden-Württemberg)
 Husarenbrunnen (Mehlingen), als Naturdenkmal eingestufte Brunnenanlage auf einer Waldexklave von Mehlingen, Landkreis Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz)
 Husarenbrunnen (Paderborn), Brunnenanlage in Paderborn (Nordrhein-Westfalen)
 Husarenbrunnen (Stuttgart), mit Ornamenten dekorierte Brunnensäule in Stuttgart (Baden-Württemberg)